So finster die Nacht bezeichnet:
 So finster die Nacht (Roman), einen Roman von John Ajvide Lindqvist
 So finster die Nacht (Film), die Romanverfilmung von Tomas Alfredson